Самогонщики:
 Самогонщики — люди, занимающиеся незаконной перегонкой водки.
 «Самогонщики» — короткометражный художественный фильм Леонида Гайдая.
 «Самогонщик» — немой короткометражный фильм Уоллеса МакКутчиона.
 «Самогонщики» — немой финский короткометражный фильм Карла Эмиля Стальберга.

Примечания